2 miejscowości w Polsce: 
 Ziomaki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Mokobody 
 Ziomaki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Grębków